Ла Нуева Реформа има више значења:

 Ла Нуева Реформа (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Реформа (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Реформа (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Нуева Реформа, Буенос Аирес (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Нуева Реформа (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Нуева Реформа (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Нуева Реформа (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нуева Реформа, Лос Ваљехо (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Реформа (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Реформа (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Реформа (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Реформа, Ла Парада (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику